Bredäng kan syfta på:

 Bredäng – en förort i sydvästra Stockholm.
 Bredäng (tunnelbanestation) – en tunnelbanestation i Stockholm
 Bredängs kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Skärholmens församling i Stockholms stift
 Bredäng, Karlskrona kommun – en by i Torhamns socken i Karlskrona kommun
 Bredäng, Ronneby kommun – en ort i Ronneby kommun.
 Bredäng, Ekenäs – en by i Ekenäs i Finland.